Aangifte (politie), de melding van een strafbaar feit
 Aangifte (burgerlijke stand), de melding van bijvoorbeeld een geboorte of overlijden; zie ook:
 Geboorteakte
 Overlijdensakte
 Belastingaangifte:
 Belastingaangifte (Nederland)
 Belastingaangifte (België)
 aangifte bij de douane; zie Aanbrengen
 aangifte van dierziekten; zie Aangifteplicht (dierziekte)